Triglops är ett släkte av fiskar som beskrevs av Reinhardt, 1830. Triglops ingår i familjen simpor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Simpor
Triglops